Баджо () — італійське прізвище, що ймовірно походить від назви однойменного історичного селища, яке з часом увійшло до складу території Мілана.

Відомі носії 
 Діно Баджо (*1971) — колишній італійський футболіст, півзахисник.
 Роберто Баджо (*1967) — колишній італійський футболіст, нападник та плеймейкер, Найкращий футболіст Європи 1993 року.

Італійські прізвища